Paz puede referirse a:

Antroponimia 
 Paz, nombre propio de mujer;

Cine y televisión 
 Paz en la Tierra (1939), cortometraje animado;
 Paz, serie chilena sobre la Guerra del Pacífico;
 Paz the Penguin, serie infantil emitida por el canal Discovery Kids;
 Paz, película española de 1949;

Concepto 
 Paz, como estado de quietud o tranquilidad;

Historia 
 Paz romana, proceso de pacificación de las provincias romanas impuesto por César Augusto;
 Paz hispánica, periodo comprendido entre 1598 - 1621 en el cual el Imperio Español abandona las políticas belicistas que lo caracterizaban hasta entonces;
 Paz americana, denominación que recibe el periodo de paz relativa experimentado durante la Guerra Fría;

Localidades y divisiones administrativas 
  Argentina
 Partido de General Paz, división administrativa de la provincia de Buenos Aires (cabecera: Ranchos);
 José C. Paz, ciudad de la Provincia de Buenos Aires;
 Partido de José C. Paz, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires;
  Marcos Paz, ciudad de la Provincia de Buenos Aires;
 Partido de Marcos Paz, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires;
 Villa Carlos Paz, ciudad en el departamento Punilla, Provincia de Córdoba;
Avenida General Paz, autovía que circunvala a la Ciudad de Buenos Aires;
Avenida General Paz, vía de comunicación de la ciudad de Córdoba;
Departamento General Paz, división administrativa de la Provincia de Corrientes, Argentina;
Estación General Paz, localidad de la Argentina;
Parque General Paz, espacio verde de la ciudad de Buenos Aires, Argentina;

Islote de Paz situado en Filipinas, adyacente a la de Paragua, en el grupo de Balábac.
  Venezuela
 Municipio Paz Castillo, división administrativa del Estado Miranda;

Organizaciones 
 PAZ, fabricante de autobuses en la ciudad de Pavlovo, Rusia.
 Paz Oil Company Ltd, compañía petrolera isrraelita;
 Paz y Libertad, partido político estadounidense;
 Brigadas Internacionales de Paz, organización para la protección de los derechos humanos;
 Cuerpo de Paz, agencia federal estadounidense;
 Paz Ahora, organización pacifista israelí;
 Plataforma de Apoyo a Zapatero o PAZ, organización creada para el apoyo a la reelección de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008;

Parques y plazas 
 Parque General Paz, espacio verde de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina;

Religión 
 Paz en la Tierra, octava y última encíclica del Papa Juan XXIII.

Tecnología 
 PAZ, satélite artificial radar del Programa Nacional de Observación de la Tierra por Satélite de España.

Transporte 
 Avenida General Paz, que circunvala la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 Avenida General Paz, avenida de la ciudad de Córdoba, Argentina;
 Estación General Paz, estación ferroviaria en la provincia de Córdoba, Argentina;
 Estación General Paz, estación ferroviaria en la provincia de Corrientes, Argentina;

Otros 
 La Paz (desambiguación)

Enlaces externos